Regelleistung steht für:

 Regelleistung (Stromnetz), Reserveleistung
 Regelbedarf, früher beim Arbeitslosengeld II Regelleistung genannt (bei der Sozialhilfe Regelsatz)
 vergütete Leistung von Vertragsärzten oder -psychotherapeuten, siehe Regelleistungsvolumen